El término Kasama puede referirse a:

 Kasama, localidad de Japón.
 Kasama, localidad de Zambia.